"Signed Sealed and Delivered", een single uit 1948 van de Cowboy Copas, later gecoverd door James Brown
Signed, Sealed & Delivered (album van Stevie Wonder), een studioalbum uit 1970 van Stevie Wonder
Signed, Sealed, Delivered I'm Yours, een bekende single van Stevie Wonder
Signed Sealed Delivered (album van Craig David), een studioalbum uit 2010 van Craig David